Salopek je lahko ime kraja:
 Salopek Luke (Hrvaška)
 Salopek Selo (Hrvaška)

Salopek je tudi priimek:
 Marijan Salopek (1883-1967), hrvaški geolog in paleontolog